Gran Enciclopèdia Catalana, een Catalaanstalige encyclopedie
 General Electric (Company), een Amerikaanse multinational
 General Electric Company plc, een voormalig Brits bedrijf